Докукинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Докукинская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Докукинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.